Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Classic 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla srbská tenistka Ana Ivanovićová, kterou ve druhém kole vyřadila Michelle Larcherová de Britová.

Do svého prvního finále na travnatém povrchu na okruhu WTA se zde probojovala nasazená šestka Karolína Plíšková. V něm ale nestačila na nasazenou čtyřku Angelique Kerberovou, která zvítězila ve třech setech 6–7, 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si Němka připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji v následném vydání žebříčku z 22. června 2015 udržel v elitní světové desítce, a to na 10. místě (3 285 bodů) před finalistkou Plíškovou, která na ni jako jedenáctá ztrácela 75 bodů.

První singlovou výhru na trávě v hlavní soutěži turnaje WTA Tour zaznamenaly 30letá Lucie Hradecká i 19letá Kateřina Siniaková.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2015
WTA Tour 2015